Спанчево може да се отнася за:

 Горно Спанчево, село в Община Сандански, България;
 Долно Спанчево, село в Община Петрич, България;
 Спанчево, село в Община Чешиново Облешево, Република Македония;
 Спанчово или Спанчево, на гръцки Латомио, село в дем Пеония, Гърция;
 Дунавец, чието страро име е Спанчов;
 Спанцов, село срещу Дунавец, на острещния бряг на Дунава в Кълърашки окръг, Румъния.